Peter-und-Paul-Schule steht für:

 Peter-und-Paul-Schule (Sankt Petersburg) in Sankt Petersburg
 Peter-und-Paul-Schule (Moskau) an der lutherischen St. Peter-und-Paul-Kathedrale in Moskau 
 Peter-und-Paul-Schule (Danzig) in Danzig an St. Peter und Paul